Planície de inundação
Planície aluvial
Floresta de várzea
Várzea Futebol Clube — de Teresópolis, Brasil

Toponímia

Brasil

Municípios 
Várzea (Paraíba)
Várzea (Rio Grande do Norte)
Várzea Paulista — do estado de São Paulo

Bairros 
Várzea (Recife)
Várzea (Teresópolis)

Portugal

Freguesias 
Várzea, Aliviada e Folhada — de Marco de Canaveses
Várzea (Arouca)
Várzea (Barcelos)

Ex-freguesias 
Várzea (Amarante)
Várzea (Felgueiras)
Várzea (Santarém)
Várzea (São Pedro do Sul)

Outras localidades 
Várzea (Felgueiras)
Várzea (Ginetes) — no concelho de Ponta Delgada

Desambiguações de topônimos